Eupraxia ist der Name folgender Personen:

 Adelheid von Kiew (zwischen 1067 und 1070–1109); auch bzw. eigentl. Jewspraxija, Eupraxia, Praxedis, seit 1089 Ehefrau Kaiser Heinrichs IV.
 Euphrasia von Konstantinopel (Eupraxia; † um 420)

Siehe auch:
 Euphrasia, Euphrasina